Те́ро Ки́ннунен (; иногда подписывается, как Те́ро Ке́йвманн —  или Мистр ТииСии — ; род. 1 июня 1973, Китеэ, Финляндия) — музыкальный продюсер и roadie финской симфоник-метал-группы Nightwish.

Биография 
Родился 1 июня 1973 года в Китеэ, Финляндия.

Музыкальная карьера 
В 2009 году он продюсировал альбом Ensiferum From Afar.

Так же играл на гитаре и басу в группах Demon и Metoyer. В настоящее время играет на струнных инструментах в Bitch Driven.

Участник конкурса Евровидение 2009 в продвижении проекта белорусского певца Петра Елфимова и песни «Eyes That Never Lie».

Руководитель и один из владельцев студии E-Major совместно с Эрно Вуоринен из Nightwish. 1 января 2010 года он покинул проект мирового турне Nightwish, но обещал вернуться для помощи в записи их нового альбома, как впрочем и других.

Личная жизнь 
Увлекается спортом и физическими упражнениями.

См. также 
 Nightwish

Музыкальные продюсеры Финляндии
Рок-музыканты Финляндии